Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie , se dispute du 2 au .

Tatiana Golovin remporte le simple dames. En finale, elle bat Nadia Petrova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mara Santangelo et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Amelia Island
Sport en Floride en 2007
Tennis en avril 2007
Tennis aux États-Unis en 2007